Hipéroco, en la mitología griega, era el nombre de varios personajes distintos:

 Hipéroco, uno de los hiperbóreos, que según Pausanias defendió a los de Delfos cuando los gálatas intentaron saquear Delfos.

 Hipéroco, según una tradición, padre de Enómao, unido a Estérope.

 Hipéroco, uno de los hijos de Príamo.

Referencias 

 Pausanias: Descripción de Grecia, I, 4, 4.
 Pierre Grimal: Diccionario de mitología griega y romana. Ediciones Paidós, Barcelona, 1981.